Бо́ржеш () — португальская фамилия.

Известные носители:
 Боржеш Фернандеш, Бруну (роди. 1994) — португальский футболист.
 Боржеш Кабарл, Жоване (род. 1998) — кабо-вердианский футболист.
 Боржеш, Нуну (род. 1988) — португальский и кабо-вердианский футболист.
 Боржеш Семеду, Рубен (род. 1994) — португальский футболист.

См. также 
 Боржес
 Борхес (значения)